EPROM oder ePROM steht für 

 Erasable Programmable Read-Only Memory, ein löschbarer programmierbarer Nur-Lese-Speicher
 Electronic Patient-Reported Outcome Measures, Online-Fragebogen für Patienten zur Selbsteinschätzung ihres Gesundheitszustandes

Abkürzung